L.C. Nielsen kan henvise til flere personer:

 L.C. Nielsen (opfinder) – dansk opfinder
 L.C. Nielsen (1871-1930) – dansk forfatter og redaktør (Laurits Christian Nielsen)
 L.C. Nielsen (borgmester) (1892-?) – dansk grosserer og borgmester